In Italia vi sono diversi rifugi alpini intitolati a Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, duca degli Abruzzi:
 Rifugio Duca degli Abruzzi all'Oriondé  – situato in Valtournenche
 Rifugio Duca degli Abruzzi  – situato sull'Appennino Tosco-Emiliano 
 Rifugio Duca degli Abruzzi  – situato nel Gran Sasso